Томми Якобсен (; род. 10 декабря 1970, Осло, Норвегия) — норвежский хоккеист, игрок сборной Норвегии по хоккею с шайбой.

Биография 
Томми Якобсен — воспитанник хоккейного клуба «Фурусет» из Осло. Провёл в команде 5 сезонов в высшей лиге, в 1990 году стал чемпионом Норвегии. В 1992 году был вызван в национальную сборную Норвегии на чемпионат мира. Летом 1992 года перешёл в хоккейный клуб «Лиллехаммер». За команду провёл 2 сезона, в 1994 году завоевал второе золото чемпионата страны в своей карьере. выступал на домашней Олимпиаде в Лилехаммере за норвежскую команду. Сезон 1994/95 провёл в столичном клубе «Спектрум Флайерз».

В сезоне 1995/96 выступал в высшей лиге Швеции за команду «Юргорден». С 1996 по 2002 год выступал за немецкую команду «Аугсбургер Пантер», с 2002 по 2006 — за «Дюссельдорф». С 2006 по 2009 год Якобсен выступал за австрийскую команду «Грац Найнти Найнерс», в 2008 году также сыграл 3 матча в высшей лиге Швейцарии за «Берн». В 2009 году вернулся на родину, выступал за команду «Лёренскуг» вплоть до завершения карьеры игрока в 2013 году, причём последние два сезона был капитаном команды.

Играл за молодёжную команду Норвегии с 1989 по 1990 год. Выступал за сборную Норвегии на трёх Олимпийских играх — 1992, 1994 и 2010 годов. На Олимпиаде 2010 года был знаменосцем норвежской команды на церемонии открытия. Всего на Олимпийских играх сыграл 18 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. С 2006 по 2012 был капитаном сборной Норвегии по хоккею с шайбой. Принимал участие в 13 чемпионатах мира по хоккею с шайбой и в 5 розыгрышах первого дивизиона чемпионата мира. Рекордсмен сборной Норвегии по количеству матчей в официальных турнирах.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Норвегии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Фурусет»
Игроки ХК «Лиллехаммер»
Игроки ХК «Спектрум Флайерз»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Берн»
Игроки ХК «Лёренскуг»